Als Honda NR bezeichnet werden Krafträder des Herstellers Honda:

 Honda NR 750
 Honda NR 500